«Ромка, Фомка и Артос» — советский трёхсерийный мультфильм, снятый по мотивам повести-сказки К. Лагунова «Ромка-рамазан» о приключениях трёх собак.

В титрах написано: По заказу Гостелерадио СССР Свердловская киностудия.
 Фильм 1 — 1987 — 10 мин. 02 сек. — сценарист А. Минаев
 Фильм 2 — 1988 — 9 мин. 58 сек. — сценарист Михаил Липскеров
 Фильм 3 — 1989 — 10 мин. 00 сек. — сценарист Александр Розин

Сюжет 

Мультфильм о том как три собаки с кличками Ромка, Фомка и Артос, отправились на поиски хозяина Ромки.

Фильм первый 
Жил в одном городе геолог Степан Иванович, и был у него молодой пёсик Ромка. Очень любил Ромка своего хозяина, и тот платил псу тем же. И вот стал Степан Иванович собираться в очередную экспедицию, на Север. Захотел Ромка поехать с ним, но тот его дома оставил. И племянника своего, Витю, попросил за пёсиком приглядывать. Да только Витя принёс магнитофон, и вздумал Ромку под музыку дрессировать. У пёсика ничего не получалось, только голова после упражнений закружилась. Уронил он случайно с дивана Витин магнитофон, и тот сломался. Пришёл Витя с прогулки, увидел, что произошло, и прогнал Ромку из дома. И решил Ромка за хозяином пойти, на Север, а друзья его — Фомка и Артос — с ним отправились. Не успев далеко отойти, пёсики столкнулись со страшным чудовищем Клыком-Клыком Грумбумбесом, но сумели скрыться от него, забежав в тёмную лесную чащу.

Фильм второй 
Слышат пёсики — скулит кто-то жалобно, а это оказывается, Грумбумбес стал собак заманивать к себе на остров. Точно рассчитал, что Ромка с Фомкой и с Артосом обязательно откликнутся на чужую беду, услышав жалобный вой. Так и получилось. Неразлучная троица пошла «на голос» и очутилась на острове, который называется «Спи Ешь Пей». (В серии изменён дизайн Грумбумбеса).

Фильм третий 
Остров, на который были заманены пёсики страшилищем Грумбумбесом, состоящим в служении у злобного Кота, оказался волшебным, заколдованным. Кот имел на весь собачий род большой «зуб» за то, что собаки его когда-то гоняли и притесняли. И вот теперь, став единоличным владельцем заколдованного острова, Кот заманивал на него собак и лишал их главных собачьих характеристик: верности, преданности, ловкости, быстроты и храбрости. Псы вступают в противостояние с хозяевами острова, в ходе которого упускают глобус. Но скоро на остров ступает Степан Иванович, нашедший глобус, и колдовство исчезает. Кошачьи владенья обращаются в руины, заколдованные собаки вновь обретают свой прежний вид, и настолько запугивают Грумбумбеса, что тот становится размером с лягушку. Хозяева и главные герои вновь воссоединяются.

Съёмочная группа 
{| class="standard"
|-
| кинорежиссёр || Галина Тургенева
|-
| сценаристы || А. Минаев (1), Михаил Липскеров (2), Александр Розин (3)
|-
| кинооператор || Валентин Баженов
|-
| композитор || Владислав Казенин
|-
| звукооператор || Л. Ерыкалова
|-
| художники по куклам || Н. Павлов, Е. Тедер, Н. Малюкова, Е. Павлова
|-
| художники мультипликаторы || В. Баженов, Т. Мухлынина
|-
| директор кинокартины|| В. Хижнякова
|}

 Издания на DVD 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов режиссёра Галины Тургеневой «Ромка, Фомка и Артос»''', мультфильмы на диске: «Ромка, Фомка и Артос» (Фильм 1, 2, 3), «Бабушкин урок» (1986), «Белая бабочка» (1981), «Мечта маленького ослика» (1984), «Росомаха и лисица» (1982), «Хозяин ветров» (1984), «Ловись, рыбка!» (1983).

Ссылки 
 
 
 
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Кукольные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы Свердловской киностудии
Мультфильмы о собаках
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года